Копа либертадорес (, , ) је међународно фудбалско куп такмичење у којем, једном годишње, учествују најбољи клубови Јужне Америке. Турнир организује Јужноамеричка фудбалска конфедерација (КОНМЕБОЛ). Тренутни носилац титуле, из 2022. године, је бразилски клуб Фламенго из Рио де Жанеира.

Име турнира је дато у част јужноамеричким ослободиоцима (-{Libertadores}- на шпанском значи „ослободиоци“), вођама ратова за независност Латинске Америке: Симону Боливару, Педру I Бразилском, Хосеу де Сан Мартину, Антонију Хосеу де Сукреу, Бернарду О'Хигинсу и Хосе Хервасио Артигасу. То је један од најпрестижнијих фудбалских клупских трофеја уз УЕФА Лигу шампиона.

Систем такмичења се мењао у зависности од броја учесника који се с временом повећавао. На првом такмичењу 1960. учествовало је седам екипа, већ 1968. број се повећавао на 20, 2001. на 32, 2004. на 36, 2005. на 38 екипа, док од 2017. учествује 47 екипа. Свакој држави дозвољено је да на свој начин попуни квоту, односно број екипа у том такмичењу.

Резултати финала 

Н. На снази правило гола у гостима.

Клубови по успешности

Успешност по државама

Види још 
 Клупско првенство Јужне Америке у фудбалу 1948.
 Копа судамерикана
 Рекопа судамерикана
 Интерконтинентални куп
 Светско клупско првенство у фудбалу

Спољашње везе 

 Званичан сајт 

Копа либертадорес
Међународна фудбалска клупска такмичења